Valentin Belkevich (ou Bialkevich) (en biélorusse : , Valiantsin Bialkevich), né le  à Minsk en Biélorussie et mort le  à Kiev, est un footballeur international biélorusse reconverti en entraîneur.

Biographie

Club

Sélection 
Le , il est appelé pour la première fois en équipe de Biélorussie par Mikhail Vergeyenko pour un match amical contre la Lituanie (1-1). Le , il marque son premier but en équipe de Biélorussie lors du match amical face à l'Ukraine (défaite 3-1).

Il compte 56 sélections et 10 buts avec l'équipe de Biélorussie entre 1992 et 2005.

Palmarès

En club 
 Dynamo Minsk :
 champion de Biélorussie en 1992, 1993, 1994, 1994-1995 et 1995
 vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 1992 et 1994.

 Dynamo Kiev :
 champion d'Ukraine en 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 et 2007
 vainqueur de la Coupe d'Ukraine en 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 et 2007
 vainqueur de la Supercoupe d'Ukraine en 2004, 2006 et 2007
 vainqueur de la Coupe de la CEI en 1996, 1997, 1998 et 2002.

Récompenses 
 Élu meilleur footballeur biélorusse de l'année en 1995
 Élu meilleur joueur du championnat d'Ukraine en 2001 et 2003.

Statistiques

Statistiques en club

Buts en sélection 
Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Valentin Belkevich avec l'équipe de Biélorussie.

Références

Liens externes 
 

Footballeur soviétique
Footballeur international biélorusse
Joueur du FK Dinamo Minsk
Joueur du Dynamo Kiev
Joueur du FK Inter Bakou
Entraîneur biélorusse de football
Naissance en janvier 1973
Naissance à Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie
Décès en août 2014
Décès à Kiev
Décès à 41 ans
Mort d'une rupture d'anévrisme